Die Premier Trophy 2012/13 war die 73. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Singhalese Sports Club, der somit seine 30. Premier Trophy gewann.

Format 
Die 20 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je zehn Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für Batting und Bowling. Die Erstplatzierten einer jeden Division qualifizierten sich für das Finale.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Finale 
 Relegation

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2012/13
2012 13